Chailly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chailly-sur-Armançon, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Chailly-lès-Ennery, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Chailly-en-Gâtinais, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Chailly-en-Brie, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Chailly-en-Bière, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,